Max Euwe, een Nederlands schaker en wiskundeleraar
Schaakvereniging Dr. Max Euwe